Alice Zagury (née en 1984), entrepreneuse et cheffe d'entreprise française.
 Daniel Zagury (né en 1950), psychiatre français.
 Robert Zagury (né en 1930), joueur français de basket-ball.